Людкевич — українське прізвище.

 Людкевич Станіслав Пилипович (1879—1979) — український композитор, музикознавець, фольклорист, педагог.
 Людкевич Марія Йосипівна (1948) — українська поетеса.

Див. також 
 ЛюдкевичФест
Українські прізвища